Agglutinatie kan verwijzen naar:

Agglutinatie in de biologie
Agglutinatie in de taalkunde